

Pseudonyme 
Valeska Gert (1892-1978), danseuse, humoriste et actrice allemande.

Toponyme 

 Samson en Gert, série télévisée belge néerlandophone (1989).

Prénom

Voir aussi